В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of Nashville 1991, що проходив у рамках Туру WTA 1991, Сенді Коллінз і Елна Рейнах виграли титул, у фіналі перемігши пару Яюк Басукі і Кароліна Віс 5-7, 6-4, 7-6.

Сіяні пари 

 Джилл Гетерінгтон /  Кеті Ріналді (чвертьфінал)
 Ніколь Брандтке /  Елізабет Смайлі (чвертьфінал)

 Катріна Адамс /  Манон Боллеграф (чвертьфінал)
 Сенді Коллінз /  Елна Рейнах (чемпіонки)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Nashville